Density Functional Theory – Teoria del funzionale della densità
 Discrete Fourier Transform – trasformata discreta di Fourier
 Design For Testing o Design For Testability, il metodo di progettazione elettronica che aggiunge caratteristiche finalizzate a rendere più efficace la fase di testing (o collaudo) dei circuiti elettronici integrati